«Monotheist» — останній альбом гурту Celtic Frost, випущений 2006 року.

Список пісень

Посилання

Музичні альбоми 2006
Альбоми Celtic Frost